Major Dezső (1886–1945) író, újságíró, filmrendező
 Major Dezső (1897–1972) magyar orvos, cserkészvezető